

Geografia

Francja 
 Petit-Landau – miejscowość

Niemcy 
 Landau – dzielnica Bad Arolsen
 Landau an der Isar – miasto w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Dingolfing-Landau
 Landau in der Pfalz – miasto na prawach powiatu w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat
 Landau-Land – gmina związkowa w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Südliche Weinstraße
 Landau – były powiat

Osoby 
 Abe Landau
 Chajjim Landau
 David Landau
 Edmund Landau
 Gustaw Landau-Gutenteger
 Ignacy Landau
 Jacob Landau
 Joachim Landau
 Jon Landau
Józef Landau
 Juda Leo Landau
 Juliet Landau
 Kurt Ladau
 Leopold Landau
 Lew Landau, radziecki fizyk
 Maksymilian Landau
 Martin Landau
 Michael Landau
 Ralph Landau
 Salo Landau
 Uzzi Landau
 Wolf Landau
 Zbigniew Landau

Inne 
 Ford Landau – samochód marki Ford, produkowany w latach 1975-1983 w Brazylii
 Landau – pałac

Zobacz też 
 Dingolfing-Landau
 Landau Forte College
 zespół Landaua-Kleffnera